

События 
 Консулы Флавий Филипп и Флавий Салия.
 Констанций II делает цезарем Востока одного из своих двоюродных братьев Галла. Галл и Юлиан отправляются в Константинополь.
 Битва при Сингаре. Констанций упускает победу над персами.
 Вульфила и христиане подверглись гонениям со стороны готского предводителя. Вульфила со своей паствой укрылся в Нижней Мёзии.
 Муюн Хуан умер, возведён Муюн Цзюнь.
 348-360 — Правитель Янь Муюн Цзюнь.

Скончались 
 Святой Спиридон

См. также